

Astronomia 
 Cratere Blois - cratere sulla superficie di Marte

Geografia 
 Blois – comune francese nella regione del Centro-Valle della Loira
 Blois-sur-Seille - comune francese nella regione della Borgogna-Franca Contea

Persone 
 Conti di Blois – dinastia nobile francese

Altro 
 Trattato di Blois - proposta di matrimonio tra il futuro Carlo V e Claudia di Francia